Адинотерии (, буквально «не динотерий») — род вымерших млекопитающих семейства токсодоновых отряда нотоунгулятов. Это крупные копытные, населявшие Южную Америку в эпоху миоцена, около 17,5—6,8 млн лет назад.

Длина тела составляла около 1,5 м. Адинотерии были похожи на токсодонов, но имели меньшие размеры. Передние ноги были несколько длиннее, чем у других родов семейства, из-за чего высота его бёдер и плеч была примерно одинаковой. Небольшой рог на вершине черепа, возможно играл роль для привлечения партнёрш при спаривании.

Виды 
По данным сайта Fossilworks, род включает 8 вымерших видов:

Примечания

Литература 
  
 
 

Токсодоновые
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†